Als Zange bezeichnet man:

 ein zweischenkeliges Werkzeug, siehe Zange
 eine Wappenfigur, siehe Zange (Heraldik)
 im Bauwesen ein Bauteil der Dachkonstruktion, siehe Zange (Bauteil)

Zange als Ortsname bezeichnet:
 einen Stadtteil der Stadt Siegburg in Nordrhein-Westfalen, siehe Zange (Siegburg)

Zange ist auch ein Familienname
 Friedrich Zange (1846–1931), deutscher Philologe und Theologe
 Gabi Zange (* 1961), deutsche Sportlerin
 Julia Zange (* 1983), deutsche Autorin
 Johannes Zange (1880–1969), deutscher HNO-Arzt und Direktor der Ohrenklinik in Jena
 Klaus Zange (* 1938), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: 
 Zangenangriff